Tscheremnych ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Tscheremnych (* 1978), russischer Basketballspieler
 Michail Michailowitsch Tscheremnych (1890–1962), russischer Graphiker und Karikaturist